Bergougnan ist der Familienname folgender Personen:

 Raoul Bergougnan (1900–1982), französischer Maler
 Raymond Bergougnan (1858–1942), französischer Industrieller
 Yves Bergougnan (1924–2006), französischer Rugby-Union-Spieler